Burg Wernstein bezeichnet:

 die Burg Wernstein (Oberfranken) in der Gemeinde Mainleus
 die Burg Wernstein (Oberösterreich) in der Gemeinde Wernstein am Inn